Cette page reprend une liste commentée de logiciels libres particulièrement adaptés à un usage pédagogique, notamment scolaire, pour des enfants francophones fréquentant l'enseignement primaire (de 6 à 12 ans).

Les logiciels repris ci-dessous sont des logiciels libres et peuvent donc être copiés, modifiés, diffusés. 

Les logiciels seront autant que possible accompagnés de documentation d'usage (fiche professeur et fiche enfant) et de suggestions d'utilisation. On précisera aussi les environnements techniques nécessaires.

 Celestia
 Chamilo : plate-forme LMS d'interface colorée relativement simple d'accès pour l'enseignement primaire (profs et élèves)
 GCompris : logiciel multi-activités pour les 2-10 ans.
 Ktouch
 Triade : logiciel gestion des écoles.
 Le Terrier d'AbulÉdu, un environnement numérique de travail multiplateformes dédié aux écoles élémentaires et maternelles. La suite comprenant une vingtaine de logiciels libres parmi lesquels :
 Mulot : motricité fine, langage
 À nous les nombres : mathématiques, découverte et construction du nombre
 Tableaux : espace, tableaux à double entrée
 Associations : lecture, correspondance entre images et mot, langage
 A.L.L.E.R. : lecture)
 Kidistb : publication, écriture multimédia
 Microscope virtuel : simulation de microscope électronique 
 ICONITO : environnement numérique de travail (ENT) pour le .
 Orthophile
 TuxMath, Tux Paint, TuxType, SuperTux, Ri-li

La distribution Linux PrimTux contient la plupart de ces logiciels libres pour l'enseignement primaire.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de logiciels libres

Liens externes 
 L'espace premier degré du site Logiciels libres et enseignement du SCÉRÉN

Logiciel éducatif
enseignement primaire